Anders Nyborg kan referere til flere personer:

 Anders Nyborg (skuespiller) (født 1963) – dansk skuespiller og teaterleder
 Anders Nyborg (billedhugger) (1934-2020) – dansk maler og billedhugger